Ruy il piccolo Cid  è un singolo di Benedetta Serafini, accreditata semplicemente come Benedetta, pubblicato nel 1982. 

Il brano era la sigla dell'anime Ruy - Il piccolo Cid, scritto da Cesare De Natale, Susan Duncan Smith su musica e arrangiamento originali di Jose Hidalgo, riadattati da Guido De Angelis e Maurizio De Angelis . Sul lato B è incisa la versione strumentale. La base musicale, originariamente composta per la versione spagnola Ruy, el pequeño Cid (1980), fu utilizzata anche per la versione portoghese Ruy o pequeño Cid e per quella francese Rody le petit Cid (1982) .

Tracce
Lato A
 Ruy il piccolo Cid - (Cesare De Natale-Guido De Angelis-Maurizio De Angelis)
Lato B
 Ruy il piccolo Cid (strumentale) - (Cesare De Natale-Susan Duncan Smith-Guido De Angelis-Maurizio De Angelis-Jose Hidalgo)

Edizioni
 Entrambe le sigle sono state inserite all'interno della compilation "TiVulandia n. 5" e in numerose raccolte.

Note

Collegamenti esterni